L'eugénisme médical désigne l'application ou le souhait d'application d'une idéologie eugéniste par une autorité médicale. Il peut s'agir : 

De l'eugénisme libéral
De l'eugénisme en France, plus particulièrement à la fin du  et au début du suivant.